O Grande Prêmio da Itália de 2009 foi a quinta etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 29 e 31 de maio de 2009 no Circuito de Mugello.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc 

GPs de MotoGP de 2009
2009
Desporto na Itália em 2009